Colonia las Arboledas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia las Arboledas, Morelos, Ayala, 
 Colonia las Arboledas, Veracruz, Papantla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar